Chapakot – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Kaski
 Chapakot – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Syangja